Алекса́ндр Спи́рин:
 Спирин, Александр Валерьевич (1962—1999) — советский и российский хоккеист.
 Спирин, Александр Иванович (1917—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Спирин, Александр Сергеевич (1931—2020) — советский и российский биохимик.